Illa de Rum, illa d'Escòcia a la costa oest del país
 Rūm, nom que els àrabs donaven a l'Imperi Romà d'Orient
 Soldanat de Rum, soldanat establert el 1077 sobre les terres d'Anatòlia conquerides a l'Imperi Romà d'Orient entre el 1077 i el 1307 per membres del clan dels seljúcides independitzats de l'Imperi Seljúcida 
 Rum i Rumlar, grec i grecs de Turquia, respectivament
 emirat de Rum o Beilicat d'Eretna